Il doppio del torneo di tennis Canberra Women's Classic 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Nannie de Villiers e Irina Seljutina che hanno battuto in finale Samantha Reeves e Adriana Serra Zanetti 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Elena Lichovceva /  Émilie Loit (quarti di finale)
 Rachel McQuillan /  Katie Schlukebir (primo turno)

 Iva Majoli /  Patty Schnyder (primo turno)
 Lilia Osterloh /  Barbara Rittner (assente)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canberra Women's Classic 2002